Драхма () — срібна монета в Давній Греції; у Стародавній і сучасній Греції (до 2002 року) — грошова одиниця, що дорівнює 100 лептам.

Драхма — одиниця аптекарської ваги (3,73 г), що застосовувалася до введення Метричної системи мір. Серед них:

 Американська одиниця вимірювання маси, дорівнює 1.77184519905875 г;
 Британська одиниця вимірювання маси, дорівнює 3 скрупулам чи 3.88793463853114 г;
 Одиниця вимірювання маси в Давній Греції, від 4 до 7 г (залежно від полісу);

Див. також 
 Стародавні одиниці вимірювання.
 Драхма (Стародавня Греція) — давньогрецька монетна одиниця
 Грецька драхма — грошова одиниця в Греції від 1841 року до введення євро, дорівнює 100 лептам.
 Сасанідська драхма — срібна монета, яку карбували в Персії в період правління династії Сасанідів (V—VII століття).
 Тетрадрахма
 Дидрахма, або статер.
 Дирхам

Посилання 
 Драхма // 
 Драхма // Большой энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 
 Драхма // Большая советская энциклопедия

Одиниці вимірювання
Монети стародавньої Греції